Папец ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Папец, Златко (1934—2013) — югославский и хорватский футболист, нападающий, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне.
 Папец, Иди — австрийская фигуристка, выступавшая в парном разряде.